15 cm sFH 13, полное наименование 15 cm schwere Feldhaubitze 1913 () — немецкая тяжёлая гаубица времён обеих мировых войн. Также состояла на вооружении Турции, Бельгии и Нидерландов.

История 
Данная гаубица пришла на замену гаубице того же калибра 15 cm sFH 02. За счёт увеличения длины ствола с теми же боеприпасами ресурс ствола вырос на 15%. До конца войны гаубица состояла на вооружении Германской империи, после Версальского мира большая часть этих орудий была передана Бельгии и Нидерландам в качестве военных репараций (в Бельгии они получили наименование Obusier de 150 L/17).

До 1933 года она оставалась единственным типом тяжёлого оружия, которое скрывали немцы. В 1933 году после прихода национал-социалистов к власти новой гаубицей по стандарту стала 15 cm sFH 18, а старая гаубица образца 1913 года была сдана в резервные подразделения. На 1 сентября 1939 года в Вермахте числилось 696 таких гаубиц. На начальном этапе Второй мировой войны батареи этих гаубиц участвовали в артобстрелах в ходе оккупации Голландии, Бельгии, Франции и Люксембурга. Захваченные трофейные гаубицы получили кодовые обозначения 15 cm sFH 409(b) (бельгийские) и 406(h) (голландские).

Летом 1942 года 30 полевых орудий были установлены на САУ 15 cm sFH 13/1(SF) auf GW Lorraine Schlepper (f), переделанных из французских трофейных бронетранспортеров Lorraine 37L, которые в июле-августе отправились в Северную Африку. Тогда же были переделаны ещё 64 машины. Часть из них получила вновь сформированная летом 1943 года 21-я танковая дивизия, участвовавшая в обороне Нормандии. На тот момент во Франции находились 54 САУ.

Масса каждой гаубицы превышала 2,2 т, стрельба снарядами массой примерно 39,17 кг могла вестись на расстоянии до 8900 м.

Галерея

Аналоги 
 6-дюймовая гаубица образца 1915 года

Примечания

Литература 
 Engelmann, Joachim and Scheibert, Horst. Deutsche Artillerie 1934-1945: Eine Dokumentation in Text, Skizzen und Bildern: Ausrüstung, Gliederung, Ausbildung, Führung, Einsatz. Limburg/Lahn, Germany: C. A. Starke, 1974
 Wolfgang Fleischer, Richard Eiermann: Die motorisierte Artillerie und Panzerartillerie des deutschen Heeres 1935–1945, Podzun-Pallas Verlag, ISBN 3-7909-0721-9

Ссылки 
 List and pictures of WW1 surviving 15 cm sFH 13 and 15 cm sFH 13 lang howitzers

Артиллерия калибра 150 мм
Гаубицы
sFH 13
Появились в 1913 году в Германии